Wind It Up může odkazovat k:

 Wind It Up (Rewound) – singl z roku 1993 od skupiny The Prodigy
 Wind It Up (Barenaked Ladies) – singl z roku 2006 od skupiny Barenaked Ladies
 Wind It Up (Gwen Stefani) – singl z roku 2006 od Gwen Stefani